Arco-Debian(arcosvn) é uma distribuição com o sistema operacional Linux regido pela GPL (General Public License) que roda diretamente do CDrom ou live CDs, baseada no Kurumin e Knoppix, a importância dessa distribuição de Linux que ela vem se desenvolvendo com o incentivo de aprendizagem , atualização, com instalação de jogos e ferramentas úteis. 

Arco-Debian versão -0.3.2 (28/03/2008) - X86 - 32/64bits.
Atualização com update do kernel-2.6.24.2, instalação de aplicativos como o som alsa (base, utils, oss e etc.), atualizado o kurumin-install (grub) e serviços de administração no CD.

Arco-Debian 0.4.1-2 (1Gb) – DVD kernel-2.6.25-arc.

Arco-Debian 0.5.0 (1,1Gb), kde-4.1.3, kernel-2.6.25-arc.

Veja  também                        
 Debian                            
 Dizinha Linux
 Knoppix 
 Kurumim

Ligações externas
 Arco-Debian Linux
 Arcosvn(Arco-Debian)

Distribuições baseadas em Debian